Zollstraße steht für:

 Zollstraße, ein grenzüberschreitender Verkehrsweg
 Zollstraße (Düsseldorf), eine Straße in Düsseldorf
 Zollstraße (Lüneburg), eine Straße in Lüneburg
Zollstrasse (Zürich), eine Straße in Zürich

Siehe auch
 Zollfreistraße